Dolly Golden, nome artístico de Samya Bouzitoune, (Alta Saboia, 28 de agosto de 1973) é uma atriz pornográfica francesa.

Começou a fazer filmes no ano de 1996 e fez até o final de 2005 por volta de 90 filmes.

Filmografia selecionada 
 All About Ass # 3
 Ass To Mouth
 California Cocksuckers # 6, # 11
 Cock Smokers # 16
 Gag Factor # 2
 Gangland # 5

Prêmios 
 2000 - Hot D'or (França) - Melhor Atriz Francesa - Les Tontons Tringleurs 
 1999 - Hot D'or - Melhor Atriz Coadjuvante Européia - Croupe du Monde 98 
 1997 - Brussels Erotic Film Festival - Melhor Revelação da Europa

Ligações externas 
 Página oficial
 Dolly Golden no IAFD
 Dolly Golden no Adult Film Database
 

Atores pornográficos da França
Naturais de Annecy